Чемпионат Европы по снукеру 2000 () — главный любительский снукерный турнир 2000 года в Европе, проходивший в Шотландии. Победителем чемпионата среди мужчин стал англичанин Крейг Батлер, обыгравший в финале бельгийца Бьёрна Ханевеера со счётом 7:3. В женской части турнира победила предыдущая чемпионка, англичанка Келли Фишер; в финале она выиграла у Уэнди Янс со счётом 5:0.

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя три основные категории: среди мужчин, женщин и ветеранов. Чемпион Европы в мужском разряде получал право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 48 игроков были разбиты на 8 групп. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/8 финала, выходили по двое снукеристов из каждой группы, набравших наилучшие показатели по итогам этапа. Матчи 1/8—1/4 игрались до 5 побед, полуфиналы — до 6, финал — до 7 побед.

В женской части сначала также прошла групповая стадия, в которой участвовал 21 игрок (всего 4 группы). В плей-офф (четвертьфинал) выходили по 2 человека. Четвертьфиналы и полуфиналы проходили до 4 побед, финал — до 5.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Чемпионат среди ветеранов

Финал 
 Джо Делэни 5:3 Джон Кэйвен

Чемпионат среди игроков до 19 лет 
Этот турнир прошёл в Будапеште, Венгрия, и, хотя он не входил в общую программу чемпионата Европы, также являлся его частью. Победителем стал англичанин Роджер Бакса, обыгравший в финале голландца Ральфа де Йонга со счётом 6:3.

Командный кубок Европы 
Кубок Европы, как и чемпионат для юниоров, проводился отдельно от основного чемпионата, однако также считается его частью. Он прошёл в Гибралтаре, а победительницей турнира стала сборная Мальты, обыгравшая в финале команду Голландии со счётом 2:1.

В женской части соревнования выиграла сборная Германии, победившая в финале Голландию.

В этом турнире (как и во всех последующих до 2004 года) могли принять участие только страны континентальной Европы.

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на Global Snooker Centre (копия Web Archive)

Чемпионат Европы по снукеру
2000 год в снукере
Спорт в Шотландии в 2000 году
Чемпионаты Европы в Шотландии
снукер
Стерлинг (Шотландия)